L’expression « conférence épiscopale régionale » peut désigner deux types de structures de l’Église catholique :
 les régions ecclésiastiques, qui sont des regroupements de plusieurs provinces ecclésiastiques voisines ;
 les regroupements de conférences épiscopales à l’échelle d’une portion de continent (en voir ).